Die Saison 1993/94 der Elitnaja Liga war die zweite Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse. Meister der Spielklasse wurde der  ZSK WWS Samara, der damit auch in die Internationale Hockey-Liga aufstieg.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1993
Eishockeysaison 1993/94